Andersch ist der Familienname von:
 Alfred Andersch (1914–1980), deutscher Schriftsteller und Bruder von Martin Andersch
 Anna Andersch-Marcus (1914–2005), deutsche Glasmalerin und Ehefrau von Martin Andersch
 Erik Andersch (1940–2021), deutscher Kunstsammler
 Gisela Andersch (1913–1987), deutsche Malerin und zweite Ehefrau von Alfred Andersch
 Lena Andersch (* 1991), deutsche Hockeyspielerin
 Martin Andersch (1921–1992), deutscher Maler und Grafiker (Bruder von Alfred Andersch)
 Richard Andersch (1868–1921), deutscher Abgeordneter

Siehe auch:
 Anders